Хайнувка () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хайнувский повят, Подляское воеводство. Население — 4349 человек (на 2004 год).

Демография 

Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Басен
 Бокувка
 Дубиньска-Ферма
 Дубины
 Голякова-Шия
 Майдан
 Миколаёвы-Ляс
 Нове-Березово
 Нове-Корнино
 Новосады
 Ожешково
 Ольхова-Кладка
 Ольшина
 Пасечники-Вельке
 Пасечники-Стебки
 Постолово
 Пшеходы
 Сахарево
 Совины-Грунт
 Скрыплево
 Смоляны-Садек
 Сороча-Нужка
 Соснувка
 Выгон
 Зводзецке

Соседние гмины 
 Гмина Бяловежа
 Гмина Чиже
 Гмина Дубиче-Церкевне
 Хайнувка
 Гмина Нарев
 Гмина Наревка
 Республика Беларусь

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подляского воеводства